Szewczenkowe (rejon doliński)
 Szewczenkowe (rejon szewczenkowski)
 Szewczenkowe (rejon śniatyński)